Sentinel (englisch „Wächter“) steht für:

 Sentinel-Lymphknoten, siehe Wächterlymphknoten
 Markertiere, die auf Gefahren hinweisen sollen, siehe Sentinel Species
Sentinelerhebung, ein Werkzeug der epidemiologischen Überwachung

sowie für:
 eine US-amerikanische Fernsehserie, siehe Der Sentinel – Im Auge des Jägers
 eine geplante Raumfahrtmission der B612 Foundation

Geografisches in Antarktika:
 Sentinel Buttress, Felsvorsprung auf der James-Ross-Insel
 Sentinel-Eisstrom, Gletscher
 Sentinel Knoll, Hügel
 Sentinel Islands, Inselgruppe vor der Küste des Adélielands
 Sentinel-Nunatak, Nunatak im Grahamland
 Sentinel Range, Gebirgszug im Ellsworthland

 Sentinel Island, diverse Inseln
 Sentinel Peak, diverse Berge

Technik:
 Sentinel (Programmierung)
 Sentinel (Marke), ehemalige britische Marke, besonders für Fahrzeuge
 Sentinel (Fahrzeug), dampfgetriebenes Fahrzeug aus den 1920er Jahren
 das Prallluftschiff Sentinel 1000 aus den 1990er Jahren
 Sentinel (Satelliten) des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus
 ein Sound System aus Stuttgart, siehe Sentinel Sound
 Lockheed Martin RQ-170 Sentinel, eine Aufklärungsdrohne
 ein australischer Kampfpanzer, siehe AC-1 Sentinel
 Raytheon Sentinel, ein britisches Aufklärungsflugzeug
 ein britisches U-Boot, siehe HMS Sentinel (P256)

Sentinel ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sentinel (Arizona)
 Sentinel (Missouri)
 Sentinel (Ohio)
 Sentinel (Oklahoma)
 Sentinel Heights (New York)
 Sentinel Heights (Tennessee)
 Sentinel Township, North Dakota

Siehe auch:
 The Sentinel
 The Sentinals
 La Sentinelle

es:Centinela (desambiguación)